Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) — французское государственное академическое учреждение для оборонных исследований, образования и распространения знаний и осведомленности, основанное в 1936 году адмиралом Раулем Кастексом. Первоначально он назывался Collège des hautes études de défense nationale, а в 1948 году был переименован в институт. Сессии в регионах (1954), международные сессии (1980), циклы экономической разведки (1995) и другие семинары были добавлены к первоначальному национальному обучению. сеансы. специфические. В 1997 году институт стал государственным административным органом, подчиняющимся премьер-министру.

Известные выпускники 
 Бретон, Тьерри, французский бизнесмен
 Тонини, Мишель, французский военный лётчик-испытатель

Примечания